Осичню́к (Осічнюк) — українське прізвище. 

 Осичнюк Віталій Веніамінович (1918—1994) — український науковець-ботанік та викладач, кандидат біологічних наук.
 Осичнюк Ганна Захарівна (1926—1998) — український ентомолог, знавець бджіл, кандидат біологічних наук; дружина ботаніка В. В. Осичнюка.
 Осічнюк Юхим Веніамінович (нар. 1921) — український філософ, доктор філософських наук, професор.
 Осичнюки Дмитро (нар. 1991), Артемій (нар. 1994), Антоній (нар. 1996) і Леонтій (нар. 1996) – рідні брати, що  2010 року в Черкасах утворили  рок-гурт «Спів Братів».  

Прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем